Det finns flera Ulrika Johansson:
 Ulrika Johansson (född 1971), fotbollsspelare
 Ulrika Johansson (häcklöpare) (född 1980), 400 meter häcklöpare tävlande för klubben IFK Växjö
 Ulrika Johansson (född 1975), senare Flodin, medeldistanslöpare tävlande för klubben Rånäs 4H